Halsören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Halsören, Raseborg, Nyland, 
 Halsören, Sibbo, Nyland,

Sverige 

 Halsören, Piteå kommun, ö och naturreservat, Norrbottens län,

Se även
Halsö
Halsön

Robotskapade Finlandförgreningar